Тро́ицкий райо́н — административно-территориальные единицы и муниципальные образования:
 Ныне существующие
 Троицкий район — в Алтайском крае (Россия).
 Троицкий район — в Челябинской области России.
 Троицкий район — в Луганской Народной Республике.
 Ранее существовавшие
 Троицкий район — название Целинного района Калмыкии в 1938—1944 годах.
 Троицкий район — в Ленинградской области.
 Троицкий район — в Одесской области (до присоединения к Любашёвскому району в 1957 году).
 Троицкий район — в Томском округе Сибирского края (1925—1930) и Кемеровской области (1946—1953).
 Троицкий район — в Оренбургской области, с мая 1928 года по 1 февраля 1963 года.
 Троицкий район — в Уральской области, административный центр — посёлок Троицкий.
 Троицкий район — в Луганской области Украины (до 2020).